Orgasmus steht für:

 Orgasmus, einen biologischen Vorgang
 ein Getränk, siehe Orgasmus (Cocktail)
 den Künstlernamen eines deutschen Rappers, siehe King Orgasmus One